Ку́бок Футбо́льной национа́льной ли́ги 2012 — российский футбольный турнир, проводимый среди клубов Футбольной Национальной Лиги. Первый розыгрыш Кубка ФНЛ проходил с 10 февраля по 20 февраля 2012 года на Кипре. Финальный матч прошёл 20 февраля 2012 года. Обладателем кубка стал екатеринбургский «Урал».

Участники 
Участниками кубка стали восемь лучших команд по итогам первого этапа первенства ФНЛ 2011/2012:
 «Алания» (Владикавказ).
 «Мордовия» (Саранск).
 «Шинник» (Ярославль).
 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).
 «Сибирь» (Новосибирск).
 «Динамо» (Брянск).
 «Торпедо» (Москва).
 «Урал» (Екатеринбург).

Матчи

Групповой турнир

Группа «А»

Турнирная таблица. Группа «А»

Группа «Б»

Турнирная таблица. Группа «Б»

Финальные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок ФНЛ откроют «Алания» и «Сибирь»
 Участники Кубка ФНЛ в сборе!
 Статистика Кубка ФНЛ 2012 на сайте Чемпионат.com: Турнирная таблица. Групповой турнир — Календарь. Плей-офф

Футбол в России в 2012 году
Кубок ФНЛ
Спорт на Кипре в 2012 году
Февраль 2012 года
Футбольные соревнования на Кипре